Vlašići (plemstvo), lička plemićka obitelj
 Messier 45  (Vlašići, Plejade), otvoreni skup u Biku
 Vlašići (Pag), naselje na otoku Pagu